|}

Die Linie 6 („Violette Linie“) der Metro Delhi verbindet Kashmere Gate in Delhi mit Escorts Mujesar in Faridabad. Die Strecke hat 32 Stationen auf einer Länge von 37,1 Kilometern. Der erste Abschnitt von Central Secretariat nach Sarita Vihar wurde am 3. Oktober 2010 eröffnet und bereits am 14. Januar 2011 nach Badarpur verlängert.

In der nächsten Phase wurde die Linie in kleinen Abschnitten erweitert: Am 26. Juni 2014 zunächst von Central Secretariat bis nach Mandi House und am 8. Juni 2015 um eine Station weiter nach ITO. Die letzte Erweiterung war am 28. Mai 2017 bis zur Umsteigestation Kashmere Gate entlang der Hauptsehenswürdigkeiten von Shahjahanabad in Delhi. Dieser Abschnitt wird auch „Denkmalslinie“ (englisch „Heritage Line“) genannt. Sie verläuft parallel zur stark frequentierten Linie 2 (Gelbe Linie). Der Abschnitt südwärts Richtung Faridabad nach Escorts Mujesar wurde am 6. September 2015 eröffnet. Die weitere Strecke nach Ballabhgarh soll im Oktober 2018 eröffnet werden. Ein Testbetrieb ist zu Freigabeprozess ist am 25. August 2018 aufgenommen worden. Die Eröffnung der Verlängerung nach Ballabhgarh erfolgt am 19. November 2018.

Geschichte 
Die Linie 6 ist Teil des Phase-II-Projekts der Metro Delhi. Sie sollte ursprünglich im März 2010 eröffnet werden.  Am 12. Juli 2009 kam es zu einem schwerwiegenden Unfall, als ein Teil einer Brücke kollabierte, während ein Brückensegment in seine Position gehoben werden sollte. Der Unfall ereignete sich östlich von Kailash im Abschnitt Central Secretariat – Badarpur. Dabei kamen sechs Arbeiter ums Leben und weitere fünfzehn wurden verletzt. Am folgenden Tag, als der Schutt beseitigt werden sollte, kam es zu einem weiteren Unfall. Sechs Arbeiter wurden verletzt, als drei Kräne mit einem lauten Geräusch nacheinander zusammenbrachen bei dem Versuch, ein Brückensegment anzuheben. Einer der Kräne fiel dabei auf eine Ladenzeile.

Die Linie wurde im Rahmen der Phase III in südlicher Richtung bis in das benachbarte Faridabad im Bundesstaat Haryana erweitert, um die Satellitenstadt an Delhi anzubinden. Dies geschah am 6. September 2015. Die Strecke ist die zweite Linie über die Grenze nach Haryana nach der Linie 2 nach Gurgaon. Die südliche Verlängerung umfasst neun Stationen und verläuft über 13,9 Kilometer vollständig als Hochbahn.

Das Depot der Linie befindet sich in Ajronda nahe der Station Neelam Chowk Ajronda.

Stationen 
Die Linie startet im Zentrum von Delhi am Kashmere Gate unterirdisch bis nach Jangpura, unterquert dabei Khan Market und das Jawaharlal Nehru Stadium. Der anschließende Abschnitt verläuft als Hochbahn über Lajpat Nagar, Kailash Colony, Nehru Place, Harkesh Nagar Okhla, Sarita Vihar, bis nach Escorts Mujesar in Faridabad. Es bestehen Umsteigemöglichkeiten in die Linie 1 und 2 am Kashmere Gate bzw. auch am Central Secretariate und mit der Linie 3 an Mandi House. Die Bahnsteiglänge beträgt 140 Meter mit einer Breite von 6,5 Metern.

Wagenpark 
Die Linie ist in Normalspur konstruiert. Die Züge wurden von einem Konsortium von Mitsubishi-ROTEM-BEML gebaut. Insgesamt wurden 196 Wagen bestellt, die sowohl in Vier-Wagen-Konfiguration (46 Züge) als auch in Sechs-Wagen-Konfiguration (2 Züge) fahren. Die Züge werden auf der Linie 5 und 6 eingesetzte. Ein Zug wurde von Changwon in Süd-Korea produziert und die restlichen Züge von BEMLs Produktionsstätte in Bangalore.

Erweiterungen 
Die bestehende Strecke wird zurzeit um 3,2 Kilometer und weitere zwei Stationen bis nach Ballabhgarh verlängert. Die Eröffnung soll im Oktober 2018 erfolgen.

Einzelnachweise 

U-Bahn-Strecke
Metro Delhi